Три брата — многозначное понятие.

Топоним

Острова 
 Три Брата — группа скал на входе в Авачинскую бухту на Камчатке, памятник природы.
 Три Брата — группа скал в Тауйской губе, в северо-западной части Охотского моря.
 Три Брата — группа скал в Татарском проливе, вблизи Александровска-Сахалинского.

Урочище 
 Три Брата — урочище в Калмыкии.

Скалы 
 Три Брата — скала в городском округе Первоуральск Свердловской области, в окрестностях посёлка Аять.
 Три Брата — скалы в Североуральском городском округе Свердловской области.
 Три Брата — скалы в Каменском городском округе Свердловской области.

Здания 
 Три брата — архитектурный комплекс в центре Старой Риги на улице Маза Пилс.
 Три брата — архитектурный комплекс в центре Старого Таллина на улице Лай.

Фильмы 
 «Три брата» — итало-французский фильм 1981 года.
 «Три брата» — индийский фильм 1982 года.
 «Три брата» — индийский фильм 1995 года.
 «Три брата» — французский фильм 1995 года.
 «Три брата» — российский кинофильм 2000 года.
 «Три брата» — второе название казахстанского телесериала «Братья» (каз. Ағайындылар) 2009 года.

Музыкальные произведения 
 «Три брата» — песня из одноименного альбома Игоря Слуцкого 2013 года.

См. также 
 Братья
 Брат
 Два брата
 Три сестры (значения)